Мениджмънт може да се отнася до:

 Мениджмънт – в общ план.
 Събитиен мениджмънт
 Стратегически мениджмънт

Други:

 Колеж по мениджмънт „Адам Смит“